My Destiny (англ.; ):
 My Destiny — мини-альбом германо-норвежской симфо-метал-группы Leaves’ Eyes.
 «My Destiny» — песня и сингл южнокорейской поп-группы Dong Bang Shin Ki.